U-Bahnhof Universität steht für folgende U-Bahnhöfe:

in Deutschland:
 U-Bahnhof Universität Essen, U-Bahnhof der Stadtbahn Essen
 U-Bahnhof Universität (München), U-Bahnhof der U-Bahn München
 U-Bahnhof Universität/Markt, U-Bahnhof der Stadtbahn Bonn, siehe Stadtbahnstrecke Bonn–Bad Godesberg #Universität/Markt
 U-Bahnhof HafenCity Universität, U-Bahnhof der U-Bahn Hamburg
 U-Bahnhof Ruhr-Universität, U-Bahnhof der Stadtbahn Bochum, siehe U-Bahn-Linie 35 (Bochum)

in Österreich:
 U-Bahn-Station Universität, Alternativname der U-Bahn-Station Schottentor der U-Bahn Wien

in anderen Ländern:
 Universitetet, früherer Name vom Bahnhof DR Byen in Kopenhagen
 Russell Square (London Underground), U-Bahnhof der London Underground 
 Uniwersitet, U-Bahnhof der Metro Moskau, siehe Sokolnitscheskaja-Linie#Stationen
 U-Bahnhof Università, Neapel